Коноплёв, Борис:
 Коноплёв, Борис Всеволодович (1919—2008) — российский политик, первый секретарь Пермского областного комитета КПСС (1972 — конец 1980-х гг.).
 Коноплёв, Борис Михайлович (1912—1960) — начальник и Главный конструктор ОКБ-692.
 Коноплёв, Борис Николаевич (1909—1982) — советский киноинженер, изобретатель, Лауреат Сталинской премии.